Trijntje (skelet)
 Trijntje (voornaam)